Зубакин — русская фамилия.

Известные носители:
 Зубакин, Борис Михайлович (1894 — 1938) — поэт, историк культуры, философ, скульптор.
 Зубакин, Василий Николаевич (1925 — 1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Зубакин, Виктор Анатольевич (род. 1949) — российский орнитолог, эколог, экс-президент Союза охраны птиц России.
 Зубакин, Геннадий Константинович (1940 — 2015) — российский океанолог, известный полярный исследователь, доктор географических наук, «Почётный полярник».
 Зубакин, Семён Иванович (род. 1952) — российский экономист, бывший председатель правительства Республики Алтай.

Примечания